Francesco Santini – pittore bolognese vissuto tra XVIII e XIX secolo
 Francesco Santini – architetto italiano del XX secolo
 Francesco Santini – vero nome del fantino senese Gobbo Saragiolo